Sambuceto può riferirsi a diverse località italiane:
 Sambuceto – frazione del comune di San Giovanni Teatino (CH)
 Sambuceto – frazione del comune di Bomba (CH)
 Sambuceto – frazione del comune di Ne (GE)
 Sambuceto – frazione del comune di Compiano (PR)
 Sambuceto – antico casale (secoli XII-XVIII) presso Montaguto (AV)